Quillaja är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Quillaja ingår i familjen Quillajaceae. 

Quillaja är enda släktet i familjen Quillajaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ärtordningen
Quillaja